De manière générale, le mot utilisateur désigne une personne qui utilise quelque chose. En particulier, on peut parler d'un :
 Utilisateur dans le domaine commercial ;
 Utilisateur dans le domaine de l'informatique ;
 Usager.